Mate Pavić e Michael Venus erano i detentori del titolo, ma Pavić ha deciso di partecipare al torneo di Sydney. Venus ha fatto coppia con Robert Lindstedt perdendo al primo turno contro Nicholas Monroe e Artem Sitak.

In finale Marcin Matkowski e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno sconfitto Jonathan Erlich e Scott Lipsky con il punteggio di 1–6, 6–2, [10–3].

Teste di serie 

  Treat Conrad Huey /  Maks Mirny (primo turno)
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (quarti di finale)

 Robert Lindstedt /  Michael Venus (primo turno)
 Marcin Matkowski /  Aisam-ul-Haq Qureshi (campioni)

Wildcard 

  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (semifinale)

 Jose Statham /  Finn Tearney (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2017